Tom Sandberg kan avse: 

 Tom Sandberg (fotograf) (1953–2014), norsk fotograf
 Tom Sandberg (idrottsman) (född 1955), norsk idrottsman i nordisk kombination